Highland Beach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Highland Beach (Florida)
Highland Beach (Maryland)